Oleśnica heißen folgende Städte in Polen:
 Oleśnica (dt. Oels), Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Oleśnica, Stadt und Gemeindesitz im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Oleśnica (Powiat Staszowski)

Siehe auch:
 Gmina Oleśnica